Jens Bjerre kan henvise til

 Jens Jakobsen Kokholm Bjerre – præst og politiker (1847–1901)
 Jens Bjerre (biblioteksorganisator) – biblioteksorganisator og lærer (1871–1940).
 Jens Bjerre Jacobsen – komponist og organist (1903–1986).
 Jens Bjerre (eventyrer) – eventyrer og filmmand født i 1921.
 Jens Overgaard Bjerre – kunstmaler født i 1948.